Алекса́ндр Антоне́нко:
 Антоненко, Александр Владимирович (род. 1975) — латвийский оперный певец (тенор).
 Антоненко, Александр Сергеевич (род. 1978) — украинский футболист.